Morpion peut faire référence :
 au morpion, le pou du pubis (Phtirius inguinalis) ;
 au morpion, un jeu simple visant à aligner des pions ou des symboles ;
 au Morpion, un jeu de grattage de La Française des jeux, fondé sur le précédent ;
 à Morpion, un îlot de sable situé dans l'archipel des Grenadines (Caraïbes) ;
 à un morpion, gamin, enfant désagréable.

Références